Everhard II van Württemberg (graaf)
Everhard II van Württemberg (hertog)